Hönle steht für

 Dr. Hönle AG, ein Unternehmen aus Gräfelfing in Bayern 

Hönle ist der Familienname folgender Personen:
 Alois Hönle (1871–1943), Münchener Volkssänger und Humorist
 Augusta Hönle (* 1936), deutsche Lehrerin und Althistorikerin